Бан ( , ) — обмеження певних прав користувача Інтернет, один з прийнятих в інтернеті способів контролю за діями користувачів.
 Бан (ბან) — друга літера грузинської абетки.
 Бан — назва дрібних срібних монет середини XVI–XVIII століть у Молдові та на Буковині.
 Бан — середньовічний титул та посада в багатьох країнах східної та південної Європи.
 Бан — право голови держави здійснювати найвищу владу.
 Бан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура
Сігеру Бан , ;  5 серпня 1957) — японський архітектор, лауреат Прітцкерівської премії за 2014 рік.